Мукан-каган (, устар. Муюй-хан Кигинь; личное имя , также 燕都 — Яньду) — второй сын Бумын кагана, тюркский каган с 553 по 572 годы. При нём Тюркский каганат расширил свои границы от Жёлтого до Чёрного моря, став крупнейшей империей из всех существовавших до того.

Вступление на престол. Реформы 
В начале 553 года после смерти при загадочных обстоятельствах прежнего кагана Кара Иссык Хана его сын Шету был отстранён от престолонаследия и каганом стал второй сын Бумын-кагана Кушу, принявший имя Мукан-каган. По китайским источникам Мукан-каган обладал вытянутым красным лицом и блестящими глазами; по характеру он был твёрд, любил войну и обладал ясным умом.
При Мукан-кагане были учреждены порядок престолонаследия (наследовал не сын отцу, а младший брат старшему и старший племянник младшему дяде) и административно-территориальное деление каганата (на четыре удела).

Окончание войны с жужанями в 553-556 годах 
По наследству от своих отца и старшего брата Мукан приобрёл вражду с Жужаньским каганатом, война с которым шла с 551 года. В конце осени 553 года он нанёс жужаням решающее поражение, после чего в начале 554 года их остатки во главе с каганом Дыншуцзы переместились в Бэй Ци под покровительство императора Вэнь Сюань-ди, который отбил нападение преследовавших их тюркских отрядов.
Уже летом 555 года жужани, занимавшиеся грабежами на земле своих союзников, были изгнаны из Бэй Ци в степь, где тюркские войска нанесли им очередное поражение. В 556 году Дыншуцзы попросил прибежища в Си Вэй, но сразу же был выдан послу Мукан-кагана вместе с тремя тысячами жужаней. Массовая казнь пленников (кагана и всех взрослых мужчин) поставила точку в войне.

Войны на западе 554-571 годов 

Разгром и завоевание Жужаньского каганата сделало Мукан-кагану имя на международной арене. Предложение Ирана о союзе против государства эфталитов стало поводом для снаряжения в поход на запад большой армии под руководством дяди кагана ябгу Истеми. Итогом завоевательных войн стало подчинение тюрками усуней, нушиби, дулу, абаров, Хотана, Хорезма, княжеств Семиречья и Согда, уничтожение государства эфталитов, разгром и изгнание из Приуралья хионитов, вар и огоров, подчинение хазар, утигуров и Алании. Тюркский каганат вступил в тесные взаимоотношения с Ираном и Византией, извлекая выгоду из их вражды.

Завоевание сопредельных территорий в 554-556 годах 
В 554 году Мукан-каган во время похода на север подчинил кыргызов, чиков и дошёл до Саян, но переходить горы не стал.
На востоке тюрки распространили свою власть на разгромленных Бэй Ци киданей, а также татабов и отуз-татар, дойдя до Жёлтого моря.
В 556 году, в рамках дружественных отношений с выдавшим жужаней Си Вэй, Мукан-каган направил совместно с союзниками армию против Тогона. Тогонцы бежали в горы Наньшань, а тюркская армия взяла столицу Шудунь и городок Хэмчен.

Война с Бэй Ци 563-564 годов 
В начале 560-х годов Китай был разделён на четыре части, в каждой из которых правил свой император. Двумя сильнейшими империями были Бэй Чжоу (на территории бывшего Си Вэй) и Бэй Ци, непосредственно граничившие с Тюркским каганатом. В 561 году в столицу каганата прибыли посольства из обеих империй, стремившихся к заключению союза с Мукан-каганом (предлогом было прошение руки дочери кагана обоими императорами: [[У-ди (Северная Чжоу)|У-ди]] и У Чэн-ди). Мукан принял решение продолжить прежние отношения с западным Китаем, несмотря на богатые дары, предлагаемые Бэй Ци.
Зимой 563 года, намереваясь возместить неполученные подношения военными трофеями, Мукан-каган совместно с войсками Бэй Чжоу, которыми руководил Ян Цзянь (будущий первый император Суй), осадил вторую столицу Бэй Ци Цзиньян. Решив, что война затянулась, каган разграбил цисские земли и вернулся в степь, чем очень разозлил китайское командование, но У-ди решил не ссориться с ним, несмотря на вынужденное отступление своих армий.
Зимой 564 года Мукан, посоветовав У-ди продолжить войну, снова двинулся в Бэй Ци. Армии союзников должны были встретиться для атаки Лояна, однако одна из чжоусских армий была разбита и тюрки приняли решение отступить.
В дальнейшем Мукан не принимал участие в войнах Бэй Чжоу и Бэй Ци, хотя и продолжил политику союза с западным Китаем, отвергнув предложение о союзе с Бэй Ци.

Примечания

Ссылки 
 Древние тюрки (часть І, гл. III-V), Л.Н. Гумилёв
 Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена (ч. I отд. VI), Н.Я. Бичурин (Иакинф)
 Империя тюрков. Великая цивилизация (гл. 3), Р. Рахманалиев
 "Вечный Эль" —"Небесные люди" Тюркский мир (Великий Кюктюркский каганат), Р. Безертинов
 Эпоха тюркских каганатов
 Образование каганата

Тюркские правители Центральной Азии
Правители Тюркского каганата
Ашина
Военачальники Средневековья